Weiblich steht für:

 weibliches Geschlecht in der Biologie
 Weiblichkeit, der Frau zugeschriebene Eigenschaften
 weibliches grammatisches Geschlecht (Femininum), siehe Genus #Das Genussystem der deutschen Sprache
 Steckverbindung mit nach innen weisenden Kontaktöffnungen, siehe Steckverbinder #Grundbauformen

Siehe auch:

 feminin (Begriffsklärung)